Ворог народу — вираз часів Великої французької революції, якобінської диктатури та терору.
 Ворог народу (Чорне дзеркало), «Ворог народу» — шостий та останній епізод третього сезону серіалу «Чорне дзеркало».